C10 oder C 10 steht für:
 FAG Chemnitz C 10, ein ziviler Flugzeugtyp aus den 1930er Jahren
 C10 (Handelsunternehmen), eine französische Getränkegroßhandelskette
 Hauptstraße C10, eine Straße in Namibia
 C10, eine Sondereinheit der südafrikanischen Polizei während der Zeit der Apartheid, die zahlreiche Morde beging und nach ihrem Sitz als Vlakplaas bekannt wurde
 Caldwell 10, ein offener Sternhaufen aus dem Caldwell-Katalog

Fahrzeuge:
 Viseon C10, Reisebus von Viseon aus dem Jahre 2010
 Chrysler C10, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1936
 Nissan Skyline C10, ein PKW-Modell aus den 1960er und 70er Jahren
 Ursus C10 Bambi, ein leichter Allrad-Zweiwegeschlepper

C-10 steht für:
 C-10, ein Teleskop des Herstellers Celestron, siehe Celestron#Produktreihe

Siehe auch:
 CX

C10